Трикери — греческий топоним. Может означать:

 Палеон-Трикерион — остров в заливе Пагаситикос.
 Трикери (Идра) — остров в Эгейском море.
 Трикерион — деревня, исторический центр общины Нотио-Пилио.
  — полуостров.